Змагання зі стрільби з лука в особистій першості серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2016 року проходили з 5 по 11 серпня на Самбодромі. У змаганнях брали участь 64 спортсменки. Як і інші три дисципліни, жіноча особиста першість проходить у класичному різновиді лука, за правилами Світової федерації стрільби з лука, з відстані 70 метрів від мішені. Змагання розпочинались з туру за місце, у якому кожна учасниця вистрілює 72 стріли. На основі результатів цього раунду спортсменки розміщуються в сітці турніру на вибування. Така система вперше з'явилась 2012 року. Кожен матч складається з щонайбільше 5 сетів, у яких лучниці вистрілюють по три стріли. Учасниця з кращим результатом у кожному сеті отримує по два очки. Якщо очок у сетах порівну, то кожна спортсменка отримує по одному очку. Перша лучниця, яка здобуває 6 очок, — виграє матч. Якщо рахунок рівний 5-5 після 5 сетів, то учасниці вистрілюють по одній тай-брейковій стрілі і перемагає та, яка влучає ближче до центру мішені.

Розклад змагань 
Час місцевий (UTC−3).

Рекорди 
Тур за місце — 72 стріли.
 світовий і олімпійський рекорди були такими:

Результати

Тур за місця

Турнірна сітка

Фінальний раунд

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Примітки 

Стрільба з лука на літніх Олімпійських іграх 2016